Стамбульская футбольная лига 1934/1935 () — 31-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 12 октября 1934 года и закончился 1 марта 1935 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1934/35
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1934 году
Спорт в Турции в 1935 году